Фридрих Август Бунгерт (; 1845—1915) — немецкий , принадлежащий к разряду так называемых «Neuromantiker».

Биография

Фридрих Август Бунгерт родился 14 марта 1845 года в немецком городке Мюльхайм-на-Руре в земле Северный Рейн—Вестфалия. 

Обучался музыке в Кёльнской консерватории у Г. Куферата (фортепиано), затем занимался у Фридриха Киля в Берлинской высшей школё музыки.

В конце XIX — начале XX века на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона к лучшим его сочинениям были отнесены «Народные и ремесленные песни» («Volks- und Handwerkslieder»), диапазон которых не превышает октавы; альбом Кармен Сильва, Капри-песни, «Früblingsstimmen» (шесть квартетов), «Mondscheinlieder» (для мужского хора). 

Во многих произведениях (например «Auf der Wartburg», симфон. поэма, «Torquato Tasso», симфон. увертюра, тетралогия «Homerische Welt») весьма ощутимо влияние Вагнера.

Фридрих Август Бунгерт умер 26 октября 1915 года в Лойтесдорфе.

Примечания

Литература 
 Max Chop, в «Die redenden Künste» (V год, тетради 18—19, 23—27, 43—48).